Synthetic Generation е дебютният албум на шведската индъстриъл метъл група Deathstars.

Песни 
 „Semi-Automatic“ – 4:17
 „Synthetic Generation“ – 3:28
 „New Dead Nation“ – 3:39
 „Syndrome“ – 3:10
 „Modern Death“ – 3:57
 „Little Angel“ – 4:11
 „The Revolution Exodus“ – 4:00
 „Damn Me“ – 3:33
 „The Rape Of Virtue“ – 3:54
 „Genocide“ – 3:39
 „No Light To Shun“ – 3:24
 „White Wedding“ (On Limited Edition)
 „Our God The Drugs“ (On Limited Edition)
 „Synthetic Generation (Video)“ (On Limited Edition)
 „Syndrome (Video)“ (On Limited Edition)

Албуми на Детстарс
Дебютни албуми
Музикални албуми от 2003 година